Motocyklowe Grand Prix Malezji 2014 – siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 26 października 2014 na torze Sepang.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Malezji